Gustav Wertheim ist der Name folgender Personen:

* Gustav Wertheim (Mediziner) (1822–1888), österreichischer Dermatologe 
 Gustav Wertheim (Mathematiker) (1843–1902), deutscher Mathematiker